Тьягу Монтейру: Монтейру, Тьягу (род. 1976) — португальский автогонщик.
 Монтейру, Тьягу (род. 1994) — бразильский теннисист.